La Manière forte est le titre de plusieurs œuvres :

 La Manière forte (1922), film muet américain réalisé par Lynn Reynolds ;
 La Manière forte (1943), film américain de Vincent Sherman ;
 La Manière forte (The Hard Way, 1991), film américain de John Badham.